«С новым годом, мамы!» — российская мелодраматическая комедия 2012 года, является продолжением фильма «Мамы». Как и предыдущий фильм, который являлся альманахом из 8 новелл, этот состоит из 5 новелл. Фильм вышел на экран 27 декабря 2012 года. В одной из новелл в последний раз сыграл французский актёр Ален Делон.

Сюжет 
Фильм состоит из пяти разных историй, главной темой которых является любовь к матери. Все события происходят накануне Нового года.

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Сарик Андреасян, Ольга Антонова, Тигран Бакумян, Леонид Марголин, Александр Маркин, Эмиль Никогосян
 Режиссёры-постановщики: Артём Аксёненко, Сарик Андреасян, Антон Борматов, Дмитрий Грачёв, Клим Поплавский
 Генеральные продюсеры: Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Георгий Малков, Владимир Поляков, Валерий Саарян

В ролях 
 Новелла «Война мам»

 Новелла «Виолончелист»

 Новелла «Дочки-матери»

 Новелла «Увидеть Париж и…»

 Новелла «Счастливые числа»

Съёмки 
Съёмки фильма начались 26 апреля 2012 года.

Отзывы и оценки 
Фильм получил нейтральные отзывы в российской прессе со средней оценкой 6,1— 5,8 из 10. Большинство изданий, в том числе Афиша Mail.ru, авторский проект Алекса Экслера, TramVision, оценили фильм как средний или проходной. Положительно о фильме отозвались авторы порталов «Новости кино» и «Кино-Театр», отрицательно — автор портала The Village. О фильме писали: «достаточно среднее во всех смыслах слова и малобюджетное российское новогоднее киношоу», «прекрасно просчитанный российский праздничный блокбастер с безобидными похабными шуточками», «за счёт актёрской игры кино получилось даже неплохим».

Примечания

Ссылки 
 
 «С новым годом, мамы!» Enjoy Movies 

Фильмы России 2012 года
Киноальманахи России
Кинокомедии 2012 года
Новогодние комедии России
Фильмы Enjoy Movies
Фильмы на русском языке